Moloso hace referencia a varios artículos:

Etnia
 Perteneciente a la región de Molosia, o de la tribu de los molosos del Reino de Epiro;

Mitología
 Moloso (mitología), hijo de Neoptólemo y Andrómaca;

Zoología
 Moloso (perro), tipo de perro;

Literatura
 Moloso (métrica), tipo de pie de la métrica grecolatina.